AEGON Championships 2013 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 z cyklu AEGON Championships rozgrywany w dniach 10–16 czerwca 2013 roku w Londynie na kortach trawiastych o puli nagród 683 665 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni 

|

|}

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2013 w tenisie ziemnym
2013
2013 w Anglii